

Personnes 
 Étienne Proux athlète français
 Michel Proux, un architecte
 Liliane Proux (1947-), une peintre française
 Prosper Proux (1811–1873), un écrivain de langue bretonne
  (1974-), une biologiste française

Toponymie 
 rue Prosper Proux, une rue à Rennes
 La Butte aux Proux, en Normandie, pays d'Auge. Commune de Manneville-la-Pipard, Calvados. Fief de la famille Le Proux (1596) / La Butte aux Preux 
Mentionnée sur la carte de Cassini ()

Références

Voir aussi 
 Isabeau Proulx-Lemire, comédien et chanteur canadien